Con MRF (Myogenesis Regulatory Factors) si intendono i fattori di trascrizione (e i relativi geni) che regolano l'espressione del fenotipo differenziato nel muscolo scheletrico.

 MRF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Marfa (Texas), Stati Uniti
 mrf – codice ISO 639-3 della lingua elseng